Det finns flera personer med namnet Andreas Andersson:

Andreas Andersson i Mosserudstorp (1814–1884), svensk lantbrukare och politiker
Andreas Andersson i Gisselås (1884–1974), svensk lantbrukare och politiker
Andreas Andersson (född 1974), svensk fotbollsspelare
Andreas Andersson (född 1974), svensk skådespelare
Andreas Andersson (född 1979), svensk ishockeymålvakt
Andreas Andersson (född 1991), svensk fotbollsmålvakt